Kemi kan syfta på:

 Kemi – en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning
 Kemi (fyrskepp) – ett finskt fyrskepp och numera museifartyg
 1508 Kemi – en asteroid uppkallad efter staden i Finland

Personer
 Jesper Kemi (1967–), en svensk operasångare

Geografi

Finland 

 Kemi älv, å, finska Lappland, 
 Kemi landskommun (fi. Keminmaa), finska Lappland, Kemi-Torneå, 
 Kemi, Finland, stad i finska Lappland, Kemi-Torneå, 
 Kemi centraltätort, finska Lappland, Kemi-Torneå, 
 Kemi järnvägsstation – en järnvägsstation på Uleåborg-Torneå-banan i den finländska staden Kemi
 Kemi-Torneå flygplats, finska Lappland, Kemi-Torneå, 
 Kemi träsk – en sjö i norra Finland
 Kemiträsk (fi. Kemijärvi) – en stad i norra Finland

Robotskapade Finlandförgreningar